Wilton kan som auktorsförkortning betyda:

 Cecil Louis Wilton
 A.C. Wilton

Robotskapade auktorsförkortningar